Michael Grünberger ist der Name folgender Personen:

* Michael Grünberger (Skeletonpilot) (* 1964), österreichischer Skeletonpilot
 Michael Grünberger (Rechtswissenschaftler) (* 1974), deutscher Rechtswissenschaftler